La Primavera (schilderij), een schilderij van de Italiaanse kunstschilder Botticelli
La Primavera (Vichada), een gemeente in het Colombiaanse departement Vichada
La Primavera (single), een single van het Duitse eurodancetrio Sash!

Zie ook 
Milaan-San Remo, de bijnaam van deze wielerkoers is La Primavera